Маркевич Олександр

 Маркевич Олександр Андрійович — український кобзар.
 Маркевич Олександр Прокопович — український зоолог.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок